Saint hace referencia a:

Saint Seiya,  manga y anime de Masami Kurumada.
Silvia Saint, actriz pornográfica checa.
Le Saint, comuna francesa.
The Saint, película estadounidense de 1997.
Yves Saint Laurent, modisto francés.
Saint-Exupéry, varios artículos.